

Дани сећања 

470-е пне.